Nossa Senhora da Apresentação — título de Maria, mãe de Jesus
Nossa Senhora da Apresentação de Natal — padroeira da cidade de Natal, Brasil
 Nossa Senhora da Apresentação - bairro da cidade de Natal

Igrejas

Brasil 
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação — em Natal
 Igreja de Nossa Senhora da Apresentação — no Rio de Janeiro

Portugal 
 Igreja de Nossa Senhora da Apresentação (Capelas) — no concelho de Ponta Delgada
 Capela de Nossa Senhora da Apresentação — em Carrazedo, Amares

Desambiguações de templos
Desambiguações de religião